

Geografia 
 Moraga – città nella contea di Contra Costa, California, Stati Uniti d'America

Persone 
 Cherríe Moraga – attivista, scrittrice e drammaturga statunitense
 John Moraga –  atleta statunitense di origini messicane di arti marziali miste
 José Joaquín Moraga – uno dei primi esploratori della California
 Quique Moraga – ex cestista spagnolo